Consulat bezeichnet:

 in der Römischen Republik das Amt des höchsten Staatsbeamten, siehe Consulat
 die französischen Epoche Consulat, siehe Französisches Konsulat
 unter dem Ancien Régime in Frankreich eine städtische Verwaltungseinrichtung im Süden des Königreiches (Provence), siehe Consulat (Ancien Régime)
 eine Stilrichtung in der französischen Kunst, siehe Consulat (Stilrichtung)

Siehe auch:

 Konsulat